Nepalees voetbalelftal (mannen)
 Nepalees voetbalelftal (vrouwen)